

Кожамберди — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Кожамберди — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область